Майнберг (, ) — многозначный немецкий термин.

  — населённый пункт в Нижней Франконии, Германия.
 Майнберг — старинный замок около города Швайнфурт в Баварии.
 Вильгельм Майнберг — германский нацист, группенфюрер CC.
  (1893–1955) — немецкий политик.
  — немецкий тренер и педагог.